Всесоюзная перепись населения 1939 года — всесоюзная перепись проведена по состоянию на 17 января 1939 года вместо переписи 1937 года, результаты которой были признаны дефектными (Постановление СНК СССР от 25/IX 1937).

Проведение 

В отличие от переписи 1937 года, учитывавшей лишь наличное население, переписью 1939 учитывалось постоянное и наличное население. 
С 12 по 16 января впервые счётчики проводили предварительный обход своих участков. Заполнение переписных листов методом опроса началось 17 января и продолжалось 7 дней (с 17 по 23 января) в городских поселениях и 10 дней (с 17 по 26 января) — в сельской местности.

Программа переписи включала 16 пунктов: 

 отношение к главе семьи
 временный или постоянных характер проживания
 место постоянного жительства и время отсутствия в нем (только для тех, кто временно проживал)
 время отсутствия в месте переписи (только для тех, кто временно отсутствовал)

 пол
 возраст
 состояние в браке
 национальность

 родной язык
 гражданство
 грамотность
 название учебного заведения и степень обучения (только для тех, кто учится)

 окончание высшей или средней школы
 занятие или иной источник средств существования
 место работы
 общественная группа.

В течение 10 дней после завершения переписи проводился сплошной контрольный обход. Впервые в истории российских и советских переписей был введен контрольный бланк, который заполнялся на тех, кто проживал в данном помещении, но отсутствовал в момент переписи. Бланк содержал вопросы переписного листа. Всем переписанным, которые временно проживали или собирались уехать, давалась справка о том, что они прошли перепись.

Итоги переписи 
Согласно переписи, численность населения страны составила 170,6 млн человек, в том числе городского — 56,1 млн человек (33 %). Разработка материалов переписи была механизирована и осуществлена за срок в 15 месяцев на трех специальных машиносчетных станциях. Краткие итоги были опубликованы в 1939—1940 годах. Окончательные результаты были опубликованы по отдельным показателям в 1947—1949 гг. Полные итоги переписи были опубликованы в начале 1990-х годов.

При подведении итогов переписи была введена поправка на вероятный недоучет населения: таким образом, к числу фактически переписанных граждан добавлены еще 3 миллиона человек. Такую величину поправки на недоучет большинство специалистов считают завышенной. Собственно, такого же мнения придерживался И. В. Сталин, который в конфиденциальном порядке уведомил членов Политбюро ЦК ВКП(б), что реальную численность населения в исходных границах СССР (то есть без учета бывших польских территорий) на конец 1939 г. надо считать в 169,5 млн человек.

Лозунги переписи: «Любой из заполненных переписных листков будет краткой и яркой повестью о жизни замечательных советских людей», «Долг каждого гражданина пройти перепись и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа».

Национальный состав 
Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1926, 1939 — предварительные данные, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)

Административно-территориальный состав

Литература

Ссылки 
 О переписи 1939 г. на сайте Алтайкрайстата
 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР — Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

События 1939 года
СССР
1939
1939 год в СССР